Furca (lateinisch: zweizinkige Gabel) steht für:

 Furca (Biologie), die Schwanzgabel am Hinterleib mancher Krebse 
 Furca (Disziplinarinstrument), ein Strafinstrument, das seit der Antike für Sklaven benutzt wurde
 Furca (Tragestange), eine in der römischen Legion verwendete Tragestange

Siehe auch:
 Furka